Лев Владимирович Асауляк (17 ноября 1936, Оса, Свердловская область, РСФСР — 15 апреля 2015) — советский артист балета, солист Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского (1956—1977), заслуженный артист РСФСР (1965).

Биография 
В 1956 г. окончил Пермское государственное хореографическое училище (класс Ю. И. Плахта). Солист Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского (1956—1977).

Исполнял ведущие партии классического репертуара, эталонной считалась его партия Базиля в балете «Дон Кихот». Первым из выпускников Пермского государственного хореографического училища стал лауреатом международного конкурса. Публике запомнился его сценический дуэт с Р. М. Шлямовой, который стал первым звёздным пермским дуэтом (Альберт и Жизель в «Жизели»). В 1968 г. первым из пермских артистов в составе труппы мастеров советского балета гастролировал в Японии.

Был балетмейстером-репетитором пермского театра (1983), педагогом классического танца пермского (1959—1987, 1989—1992) и тбилисского (1987—1989) хореографических училищ; одновременно вёл классы в театральных труппах этих городов. Из его учеников (5 выпусков пермского училища) наиболее известны А. Бедычев, М. Беззубиков, В. Бортяков, В. Миклин (все — 1968), А. П. Боровик (1979), А. Мусорин (1981). Его последней ученицей (США,Западный Честер,штат Пенсилвания), была Кристина Шевченко (англ. Christine Shevchenko), нынешняя прима-балерина (англ. Principal Dancer) Американского театра балета (англ. American Ballet Theatre) в Нью-Йорке. 

В качестве балетмейстера осуществил постановки: «Хореографические шедевры Дж. Баланчина на музыку П. И. Чайковского» (1988, Пермь, совместно с Г. Д. Алексидзе), «Вечер хореографии Дж. Баланчина» (1990, Свердловск).

В 1992—1994 гг. — педагог-репетитор московского театра «Русский балет» под руководством В. Гордеева.

С 1995 г. работал педагогом в одной из частных балетных школ США.

Театральные работы 
 Зигфрид («Лебединое озеро»)
 Дезире, Голубая птица, Жених («Спящая красавица»)
 Альберт, па-де-де из 1-го акта («Жизель»)
 Щелкунчик-Принц («Щелкунчик»)
 Базиль («Дон Кихот»)
 Вацлав («Бахчисарайский фонтан»)
 Ромео, Парис, Меркуццио («Ромео и Джульетта»)
 Офицер, Шут («Эсмеральда»)
 Факир, Бог Кришна, Бог Рама, Шуточный индусский танец («Баядерка»)
 Князь, мазурка («Грушенька»)
 Сын («Берег надежды»)
 Д’Артаньян («Три мушкетёра»)
 Красс («Спартак», балетмейстер Н. Маркарьянц)

Награды и звания 
Заслуженный артист РСФСР.

Лауреат 2-го Международного конкурса артистов балета в Варне (1965, 2-я премия).

Примечания

Источники 
 http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803943164
 новость на сайте Пермского государственного хореографического училища.